Богушевич () — білоруське прізвище.

Персони
 Богушевич Францішек
 Богушевич Симон

Інше
 Богушевичі — білоруське село